Ку́пино — город в России, административный центр Купинского района Новосибирской области. Образует городское поселение город Купино как единственный населённый пункт в его составе.

Село Купино основано в 1886 году. В августе 1936 года получило статус рабочего посёлка, город с 12 января 1944 года.
Население —  чел. ().

Этимология 
Основан в 1886 году как селение Купино. Название от фамилии Купин: личное имя «Купа» неоднократно встречается в документах XVI—XVII веков.

География 
Город расположен к югу от озера Чаны, в 460 километрах от Новосибирска, недалеко от границы с Казахстаном. Площадь 3,2 тыс. га.

История 
Переселенцы шли в Сибирь, чтобы обрести личную свободу и осваивать вольные земли, с 1907 по 1911 годы на территории района ими были основаны более 60 сел (Зятьковка, Копкуль, Киргинцево, Вишневка, Киевка, Метелево, Березовка, Рождественка и другие).
Выселок Моховое основан в 1886 г. переселенцами из села Купино Корочанского уезда Курской губернии (ныне в Шебекинском районе Белгородской области); в 1909 г. Моховое решением схода граждан переименовано в честь того села, откуда они прибыли.

В 1911 году Купино стало административным центром Купинской волости. В этом же году строится одно из самых известных зданий района: его архитектурная достопримечательность здание Купинской больницы, которая и в настоящее время является памятником истории и архитектуры Новосибирской области. В 1914 году появилось первое почтовое отделение.

В 1915 году железная дорога соединила села Купино и Татарское. Железная дорога способствовала быстрому росту и развитию района. С этого времени Кулундинская степь превратилась в крупного поставщика зерна для европейских районов России.

Период 1941—1945 гг. 
В годы войны продолжается социально-экономическое развитие города и района: введен в эксплуатацию механизированный рыбзавод, райтоп, Районный пищевой комбинат, внесшие немалый вклад в развитие экономики Новосибирской области.

Население

Климат 
В Купино преобладает континентальный климат.

Зимы морозные и продолжительные. Лето теплое с ясной погодой.

Самый теплый месяц Июль - средняя температура +20,5 градусов. Самый холодный Январь - средняя температура -17,8 градусов.

Среднее годовое количество осадков составляет 340 мм.

Экономика 
Основными промышленными предприятиями являются ОАО «Консервщик», ООО «Восток-Ю». Имеются предприятия железнодорожного транспорта, основу которого составляет ВРК-Купино (Вагоноремонтная компания-Купино). Основная специализация сельскохозяйственных предприятий — производство молока, мяса, зерновых культур.

Образование 
В городе находится четыре общеобразовательные школы, такие как Лицей#2, школа #105, школа #80, школа #148, две школы интерната и два средне образовательные учреждения: Купинский медицинский техникум и аграрный лицей. Для детей дошкольного возраста открыты и работают шесть детских садов. В некоторых средних общеобразовательных учебных заведениях школьники имеют возможность изучать отдельные предметы более углублённо. Дополнительное образование дети могут получить в Доме детского творчества и в Музыкальной школе, а также в спортивной школе.
Так же в Купинском районном молодёжном центре проходят занятие по военно-патриотическому воспитанию "Юнармия", а также работает волентерский корпус "Опорный Центр Добровольчества" и занятия по развлекательному творчеству "КВН".

Достопримечательности 
 Насосная станция с двумя водонапорными башнями — гидротехнический комплекс, построенный в начале XX века. Памятник архитектуры регионального значения.
 Мемориал "Героям фронта и тыла" - мемориальный комплекс был установлен на привокзальной площади города Купино в 1978 году.
 Дворец культуры - одна из главных достопримечательностей города была открыта в 1966 году.
 Церковь Святого Апостола и Евангелиста Луки — православная церковь, построенная в 1903 году. Была закрыта в 1930-х годах, но в 2000 году вновь открылась.
 МиГ-21 - памятник установлен на территории бывшего военного городка.

Транспорт 
В Купино расположена одноимённая железнодорожная станция, соединяющая город с Карасуком, Татарском, Чистоозерным, Баганом, Калачинском.

Внутригородской транспорт представлен автобусами и маршрутными такси.

С автостанции города регулярно отправляются автобусы в Карасук, Новосибирск, Павлодар, Яркуль, Орловку, Алферовку, Березовку, Покровку, Тюменку.

Культура 
В Купино работает Купинский районный краеведческий музеи, который хранит в себе очень важные и ценные реликвии, киноконцертный зал «Сибирь», библиотеки (детская и взрослая), детская школа искусств. Регулярно проводятся различные праздничные творческие мероприятия, фестивали, смотры, конкурсы. Стал традиционным фестиваль национальных культур «Мы сильны народом», районный отчетно-годовой концерт "Народное творчество «Купинского района», смотры-конкурсы «Мир танца», «Весны звенящая капель» и многие другие. В 2011 году завершилась реконструкция Районного Дворца культуры, который стал базовым центром культуры, координатором и связующим звеном всех учреждений культуры района. После длительного перерыва, в киноконцертном зале «Сибирь» возобновился показ кинофильмов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Купино в энциклопедии «Мой город»

Населённые пункты Купинского района
Города Новосибирской области
Районные центры Новосибирской области
Муниципальные образования Купинского района
Городские поселения Новосибирской области